Brunmayr ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Brunmayr (* 1979)
 Irmgard Brunmayr (* 1917), österreichische Malerin
 Ronald Brunmayr (* 1975), österreichischer Fußballspieler